Arbri Beqaj – calciatore albanese, centrocampista
 Arjan Beqaj – ex calciatore albanese, portiere
 Ilir Beqaj – politico albanese
 Perparim Beqaj – calciatore svedese, attaccante